Curée est un terme de chasse qui désigne une cérémonie qui suit la mise à mort de l'animal.
 Jean-François Curée est un homme politique français des .
 La Curée, chasse au chevreuil dans les forêts du Grand Jura (1857) est un tableau de Gustave Courbet.
 La Curée est un roman d'Émile Zola paru en 1872, deuxième volume de la série « Les Rougon-Macquart ».
 La Curée des astres est un roman de science-fiction de l'écrivain américain Edward Elmer Smith paru en 1928.
 La Curée est un film franco-italien réalisé par Roger Vadim et sorti en 1966.